Gösta Nilsson kan avse:

Gösta Nilsson (industriman)
Gösta Nilsson (kemist) (1922-1984), fysikalisk kemist
Gösta Nilsson (trumpetare)
Gösta Nilsson (pianist)
Gösta "Pröjsarn" Nilsson, fotbollsspelare (AIK, Sveriges landslag)